Ladon – miejscowość i gmina we Francji
 Ladon – rzeka w Grecji
 Ladon – w mitologii greckiej bóg i uosobienie rzeki o tej samej nazwie, syn Okeanosa
 Ladon – w mitologii greckiej smok strzegący złotych jabłek Hesperyd